Sämann steht für:
 Säer, jemanden, der etwas sät, siehe Saat

Sämann ist der Familienname folgender Personen:
 Gerlinde Sämann (* 1969), deutsche Sopranistin
 Peter Sämann (* 1947), österreichischer Regisseur
 Wolfgang Sämann (* 1940) deutscher Schriftsteller

Sämann, Werktitel:
 Der Sämann (van Gogh), Gemälde von Vincent van Gogh
 Sämann (Millet), Gemälde von Jean-François Millet
 Der Sämann (Constantin Meunier), Bronzeplastik von Constantin Meunier

 Der Sämann (Sämänätorismus), Sămănătorul, Zeitschrift des rumänischen Verlegers Nicolae Iorga

Siehe auch:
 Seman (Begriffsklärung), Saemann (Begriffsklärung)
 Gleichnis vom Sämann